Тимофе́й Андре́евич Моро́зов (; , Белоруссия), более известный как Ти́ма Белору́сских (), — белорусский певец, автор песен, композитор и музыкант. Сольную карьеру начал в 2017 году. Первую известность получил в 2018 году благодаря песне «Мокрые кроссы». За неё на Второй музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» он получил награду в номинации «Хит года». Затем вышла песня «Незабудка», тоже ставшая хитом.

Биография 
Тимофей Морозов родился 1 октября 1998 в Минске. Рос в полной семье, есть младшая сестра по матери. Жил в музыкальной среде — его отец, в прошлом, солист оперного театра (по состоянию на 2018 год живёт в Индии, где преподаёт музыку детям), а мать — учитель музыки (по состоянию на 2018 год в декретном отпуске).

С раннего детства увлекался музыкой. В 6 лет родители отвели его в музыкальную школу, где он занимался игрой на виолончели. Вопреки слухам о том, что Тима Белорусских учился хорошо, признался, что это не так. Часто выступал на концертах школьной самодеятельности.

Поступил в Республиканскую гимназию-колледж при Белорусской государственной академии музыки и учился там до 9 класса, после чего, пошёл учиться в лингвистический колледж. Его учёба в этом колледже прекратилась после двух четвертей. «Прогуливал — и не срослось», — говорит Тимофей. Свою учёбу продолжил в школе, где окончил 10 класс и поступил в колледж искусств, но и здесь проучился меньше семестра.

Сам певец рассказывал, что играл в переходах на виолончели. Кроме того, подрабатывал продавцом мороженого и грузчиком.

В 2016 году безуспешно участвовал в кастинге, организованном белорусским рэп-лейблом Kaufman в минском клубе «Re: Public». На следующий год опять принял участие в кастинге Kaufman и вновь был отсеян жюри. Однако, руководитель лейбла Александр Розниченко, которому понравилось творчество Тимы Белорусских, всё-таки решил начать с ним работать.

По словам самого Тимы Белорусских, на момент выхода сделавшей его знаменитым песни «Мокрые кроссы» он работал официантом в ресторане. Песня была выложена на YouTube в середине августа 2018 года. Спустя месяц она уже была в топе социальной сети «ВКонтакте» и стриминговых сервисов, откуда не выходит. В частности, она достигла первой пятёрки музыкального сервиса Apple Music, а также 1-го места раздела «Популярное» (в музыкальных рекомендациях) социальной сети «ВКонтакте». В итоге песня стала 11-й по популярности песней того года в социальной сети «ВКонтакте».

20 октября 2018 года дал в Минске всё в том же клубе «Re:Public» свой первый сольный концерт. Далее были концерт в Гомеле 26 октября, в Новополоцке 3 ноября и 7 ноября ещё один в Минске.

30 января 2019 года состоялся релиз первого сольного альбома Тимы Белорусских «Твой первый диск — моя кассета».

23 ноября 2019 года Тима получил музыкальную премию «Золотой граммофон» за песню «Незабудка», которая стала хитом.

31 января 2020 года состоялся релиз второго сольного альбома «Моя кассета — твой первый диск».

16 мая 2020 года Тима победил в номинации «Любимый музыкальный исполнитель российских зрителей» на премии «Kids' Choice Awards 2020».

В августе 2020 года Белорусских поддержал сограждан, участвовавших в протестных акциях после президентских выборов в Беларуси, победителем которых, по официальным данным, стал действующий глава государства Александр Лукашенко.

В конце 2020 года сообщил об уходе из Kaufman Label.

Личная жизнь 
По информации, прошедшей в прессе в середине февраля 2019 года, у Тимы Белорусских есть дочь от девушки по имени Яна. Девочку зовут София, она родилась в 2015 году. На момент её рождения будущему певцу было 16 лет, а Яне 17.

Уголовное дело 
10 января 2021 года был задержан правоохранительными органами Белоруссии по обвинению в хранении запрещённых наркотических веществ, которые были обнаружены у артиста дома. 25 марта 2021 года прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотиков против 22-летнего музыкального исполнителя и его 25-летнего знакомого. Свою вину они признали и раскаялись в содеянном; согласно части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Белоруссии («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»), за хранение наркотиков без цели сбыта предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет. 16 апреля 2021 года приговорён судом в Минске к ограничению свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение.

Дискография

Альбомы

Синглы и избранные песни

Гостевое участие

Видеоклипы

Годовые чарты

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

Рэперы Белоруссии
Тима Белорусских